Cautley ist der Familienname folgender Personen:

 Marjorie Sewell Cautley (1891–1954), US-amerikanische Landschaftsarchitektin und Hochschuldozentin
 Proby Thomas Cautley (1802–1871), englischer Ingenieur und Paläontologe
 William Cautley (?–1864), neuseeländischer Politiker